Дризе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дризе, Иосиф Матвеевич (1927—2016) — советский и российский учёный в области создания современных средств ПВО.
 Дризе, Исаак Давидович (1909—2010) — советский художник.

См. также 
 Дризо
 Дризен (значения)